Il doppio del torneo di tennis Challenger of Boca Raton 2003, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Il tabellone di doppio del Challenger of Boca Raton 2003, torneo di tennis che faceva parte dell'ITF Women's Circuit nell'ambito dell'ITF Women's Circuit 2003, è stato vinto da Sandra Cacic e Sonya Jeyaseelan. In finale hanno sconfitto la coppia formata da Shenay Perry e Ljudmila Skavronskaja (tds n. 3) con il punteggio di 7-5, 6-2.

Teste di Serie

  Maria Fernanda Alves /  Vanessa Menga (primo turno)
  Mélanie Marois /  Jacqueline Trail (quarti di finale)

  Shenay Perry /  Ljudmila Skavronskaja (finale)
  Bruna Colosio /  Natal'ja Dzjamidzenko (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Challenger of Boca Raton 2003